Éric Chouinard – giocatore canadese di hockey su ghiaccio
 Guy Chouinard – giocatore e allenatore canadese di hockey su ghiaccio
 Jean-Marc Chouinard – ex schermidore canadese
 Marie Chouinard – coreografa e ballerina canadese
 Yvon Chouinard – arrampicatore, alpinista e imprenditore statunitense